Ontós on je to, co opravdu je.

V novověku je ontós on systém. V postmoderně je ontós on struktura. V starověku a středověku je ontós on substance (Usianu).

Reference 

Řecká slova a fráze